A Equipe Autraliana da Copa Davis representa a Austrália na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federação autraliana de Tênis/Tennis Australia.

Entre 1905 e 1913, competiu como Australásia, de quem herdou os resultados. Foi 28 vezes campeã do torneio (1907, 1908, 1909, 1911, 1914, 1919, 1939, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1973, 1977, 1983, 1986, 1999, 2003).

Time atual

Equipe de 2013:
 Lleyton Hewitt
 Bernard Tomic
 Chris Guccione
 Nick Kyrgios

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe australiana)

Austrália
Tênis da Austrália
Seleções esportivas nacionais da Austrália